Pelayos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pelayos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Pelayos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar